

Saintes catholiques et orthodoxes
 Florence d'Agde (+ vers 303), martyre avec les saints Tibère et Modeste entre Agde et Pézenas (10 novembre).
 Florence de Carthagène (), abbesse, sœur des saints Léandre et Isidore de Séville (28 août). 
 Florence de Comblé (), phrygienne vierge disciple de saint Hilaire de Poitiers ().

Toponyme
 

Florence
Homonymie de toponyme